Herrarnas -81 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 31 juli 2012 i London i mässhallen Excel London. Regerande mästare var Ole Bischof från Tyskland.

Medaljörer 

|-
| width="200px" rowspan="2"| 81 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Tävlingsformat
Grenen avgjordes som en utslagsturnering där en besegrad idrottare blev utslagen, de två semifinalvinnarna mötte varandra i en match om guldet. De fyra atleterna som blev utslagna i kvartsfinal gick chansen i ett återkval där de tillsammans med de två semifinalisterna gjorde upp om två bronsmedaljer. Om en match var oavgjord efter ordinarie tid så vidtog en tre minuter lång förlängning där golden score tillämpades; alltså att den som gick poäng först vann matchen.

Program
Alla tider anges i lokal tid (UTC+1).

31 juli 2012
09:30 - Sextondels-, åttondels- samt kvartsfinaler
14:00 - Semifinaler, återkval samt bronsmatch
16:10 - Final

Resultat

Slutspel

Återkval

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser

Judo vid olympiska sommarspelen 2012